Il nome in codice operazione Adler ("Aquila" in tedesco) può indicare quattro diverse operazioni condotte dalla Germania durante la seconda guerra mondiale:

 Adlertag – in italiano "giorno dell'Aquila", il 13 agosto 1940, data d'inizio di una serie di attacchi della Luftwaffe nota come Unternehmen Adlerangriff ("operazione Attacco dell'Aquila"), nell'ambito della battaglia d'Inghilterra
 Operazione Adler (1942) – Offensiva antipartigiana in Bielorussia iniziata il 20 luglio 1942
 Operazione Adler (1943) – Inconcludenti azioni antipartigiane al nord della costa dalmata, tra Carlopago e Zara, nel novembre 1943
 Operazione Adler (1944) – Offensiva contro il IX Korpus dell'Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia lanciata sul finire del 1944